Pierre Laporte (1680-1704), chef camisard français ;
 Pierre Laporte (1921-1970), journaliste et personnalité politique québécoise.